The Best of the Wailers – album zespołu The Wailers wydany w 1971 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1971